Arcadia Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Arcadia Lake (Massachusetts) im Hampshire County
 Arcadia Lake (Michigan) im Manistee County